Liste der Legaten der römischen Provinz Moesia inferior (Niedermösien).

Literatur 
 Dilyana Boteva: Legati Augusti pro Praetore Moesiae Inferioris A.D. 193–217/218, in: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 110 (1996), S. 239–247. [mit abweichenden Datierungsvorschlägen]
 Werner Eck: Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139 In: Chiron, Band 12 (1982), S. 281–362 (Online), Chiron, Band 13 (1983), S. 147–238, hier S. 200, 223–224 (Online).
 Jenő Fitz: Die Laufbahn der Statthalter in der römischen Provinz Moesia Inferior. Böhlau, Weimar 1966
 Arthur Stein: Die Legaten von Moesien. Harassovitz, Leipzig 1940, (= Dissertationes Pannonicae, Series 2, 11)
 Dicţionar de istorie veche a României („Dictionary of ancient Romanian history“) (1976) Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, pp. 399–401

!
Niedermosien